2 cieki w Polsce:
 Niedźwiedzi – potok, dopływ Stupnicy
 Niedźwiedzi – potok, dopływ Wetliny

Zobacz też 
 Niedźwiedzi Potok, Niedźwiedzianka, Niedźwiedzica